|}
Die Bahnstrecke Strážske–Prešov ist eine Hauptbahn in der Slowakei. Sie verläuft von Strážske zuerst durch das Ostslowakische Tiefland und die Stadt Vranov nad Topľou, dann durch das Topľatal, bevor sie die nördlichen Ausläufer des Kaschauer Kessels in Prešov erreicht.

Geschichte 

Die Strecke von Kapušany pri Prešove nach Prešov war ursprünglich ein Teil der Lokalbahn von Prešov nach Bardejov. Die Strecke wurde am 11. Dezember 1893 eröffnet.

Die Bahnstrecke von Strážske nach Kapušany entstand während zur Zeit der Ersten Slowakischen Republik. Da die einzige Bahn nach Osten hinter Slanské vrchy nach dem Ersten Wiener Schiedsspruch (1938) teilweise durch ungarisches Territorium verlief, begann man mit dem Bau einer Eisenbahn von Prešov nach Humenné, die die besetzten Gebiete umgehen konnte. Diese Strecke wurde am 5. September 1943 eröffnet. Sie war auch der einzige Neubau, der von der Eisenbahngesellschaft Slovenské železnice (SŽ) vollendet wurde.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über.

Es gibt Nahverkehrszüge und einige Schnellzüge, die in Bratislava beginnen und in Humenné enden.

Weblinks 
 Einzelheiten über die Strecke auf rail.sk: Teil 1, Teil 2, Teil 3 (slowakisch)
 Beschreibung auf www.vlaky.net

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei